Ioviță:
 Luță Ioviță
 Valentin Ioviță
 Vlad Ioviță

Nume de familie românești